Stöer ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Stöer (Vorname auch Lienhart oder Laurentio, Nachname auch Stör, Stoer, Sterr oder Storr), deutscher Maler und Grafiker des 16. und möglicherweise 17. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Stör (Begriffsklärung)
 Störr (Begriffsklärung)